L'embryon hexacanthe (appelé aussi coracidium) des cestodes est une larve d'environ 250 µm entourée de cils et portant 6 crochets fixateurs groupés par paires.

Cestoda
Zoologie
Parasitologie